La prima gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2017 si è tenuta ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti in data 3-4 maggio 2017.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2017
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2017
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2017

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive ad Abu Dhabi
Triathlon nel 2017